QCP peut désigner :
 En droit, Question prioritaire de constitutionnalité ;
  En mathématiques, Quadrinôme cube parfait (identité remarquable).